Толедо може да се отнася за:

 Толедо, град в Испания
 Толедо (Филипини), град във Филипините
 Толедо (Парана), град в Бразилия, щат Парана
 Толедо (провинция), провинция в Испания
 Толедо (окръг), окръг в Белиз
 Фернандо Алварес де Толедо (1507 – 1583), испански офицер
 Хуан Баутиста де Толедо, испански архитект
 Толедски събори, 18 църковни събора, провеждани от 5 век до 8 век

Вижте също 
 Толидо (пояснение)